Voici la liste des planètes mineures numérotées de 35001 à 36000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

35001-35100

35101-35200

35201-35300

35301-35400

35401-35500

35501-35600

35601-35700

35701-35800

35801-35900

35901-36000 

35001-36000